O Grande Prêmio da FIM de 1993 foi a 14ª e última etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 24 a 26 de Setembro nos 3.404 km de Jarama.

500 cc

GPs de MotoGP de 1993